Los escalidóforos (Scalidophora) son un clado de invertebrados pseudocelomados marinos propuesto para agrupar tres filos, Kinorhyncha, Priapulida y Loricifera. Los miembros de este grupo comparten algunas características, entre las que se destacan la presencia de larva introversa y la muda de la cutícula (ecdisis). Los grupos más próximos serían Panarthropoda y Nematoida. Por esta razón se sitúa a todos los anteriores en el grupo Ecdysozoa.

Se piensa que dos especies del género Markuelia, que se conoce a partir de embriones fosilizados del Cámbrico medio están entre los escalidóforos más primitivos.

Antiguamente se consideraba un único filo, Cephalorhyncha, con tres clases.

Filogenia

Los estudios filogenéticos recientes basados en la secuencia de ARN y aminoácidos que intentan evitar los errores sistemáticos han dado la siguiente filogenia entre escalidóforos y otros ecdisozoos:

Referencias

Ecdysozoa